Bascom steht für:
 Bascom Brook, Fließgewässer im Sullivan County, New York
 Bascom Oil Field, Ölfeld im Rosebud County, Montana

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bascom (Florida), Jackson County
 Bascom (Georgia), Screven County
 Bascom (Kentucky), Elliott County
 Bascom (Montana), Rosebud County
 Bascom (Ohio), Seneca County
 Bascom (Texas), Smith County
 Bascom Corner, Ohio County, Indiana

Personen:
 Bernadette Bascom (* 1962), US-amerikanische Sängerin
 Earl W. Bascom (1906–1995), US-amerikanischer Künstler
 Florence Bascom (1862–1945), US-amerikanische Geologin
 Jeremy Bascom (* 1983), guyanischer Sprinter
 John Bascom (1827–1911), US-amerikanischer Philosoph
 William R. Bascom (1912–1981), amerikanischer Anthropologe

BASCOM steht für:
 BASCOM, Programmiersprache
 BASCOM (Microsoft), Microsoft-Implementierung von BASIC
 BASCOM, Kamerahersteller 

Siehe auch:
 Bascomb